Bosnië-Herzegovina
 Liplje (Kotor Varoš), een plaats in de gemeente Kotor Varoš, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Liplje (Vrbovsko), een plaats in de Kroatische gemeente Vrbovsko

Servië
 Liplje (Ljig), een plaats in de Servische gemeente Ljig

Slovenië
 Liplje (Kamnik), een plaats in de Sloveense gemeente Kamnik
 Liplje (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna